Der Porsche Tennis Grand Prix 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Stuttgart. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 19. bis 25. April 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel sowie die Paarung Mona Barthel/Anna-Lena Friedsam im Doppel.

Die Siegerin im Einzel erhielt neben dem Preisgeld einen Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Die Weltranglistenerste im Einzel Ashleigh Barty schaffte es, sowohl das Einzelturnier, als auch an der Seite von Jennifer Brady das Doppelturnier zu gewinnen. In Stuttgart beide Turniere in einem Jahr zu gewinnen gelang zuletzt Lindsay Davenport im Jahr 2001.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2021 fand vom 17. bis 18. April 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Stuttgart